Varga Sándor
 Varga Sándor (1836–1921) amerikai polgárháborús katona a déliek oldalán
 Varga Sándor színigazgató – a Király Színház vezetője 1934–35-ben
 Varga Sándor (1920–1984) gazdasági vezető, vegyészmérnök
 Varga Sándor (1931) festőművész
 Varga Sándor (1942) történész, levéltáros, politikus
 Varga Sándor (1948) természetgyógyász, vegyészmérnök
 Varga Sándor (1950) labdarúgó (Salgótarján)
 Varga Sándor (1951–2021) labdarúgó-játékvezető
 Varga Sándor (1966) asztaliteniszező
 Varga Sándor (1967) 4 danos kjokusin karate szakoktató
 Varga Sándor (1950 k.) újságíró

hasonló nevűek
 Varga Sándor Ferenc (1943) biofizikus
 Varga Sándor Frigyes (1904–1976) bibliográfus, filozófiai író, költő